La venganza (telenovela de 1977), produção mexicana
 La venganza (telenovela de 2002), produção mexicana

Cinema
 La venganza (filme de 1958), produção espanhola com Raf Vallone e Carmen Sevilla
 La venganza (filme de 1999), produção argentina